Бусот ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алаканти. Занимает площадь 33,84 км². Население 3 257 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web oficial  
 Índice estadístico municipal de Busot
 Datos y cifras de la provincia de Alicante
 Blog sobre Busot  
 PR.V-2: Ruta por el Cabeçó d'Or 

Города Аликанте
Муниципалитеты Аликанте